Fulmine Nero – personaggio dei fumetti DC Comics
 Fulmine nero (The Lion and the Horse) – film del 1952 diretto da Louis King